Resultats del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 de la temporada 1998, disputat al circuit de A1-Ring el 26 de juliol del 1998.

Resultats

Altres 
 Pole: Giancarlo Fisichella 1' 29. 598

 Volta ràpida: David Coulthard 1' 12. 878 (a la volta 30)

Referències 
 

Àustria
1998